The Tornado, film muet américain réalisé par John Ford, sorti en 1917 ;
 The Tornado, film muet américain réalisé par King Baggot, sorti en 1924 ;